St. Michael’s Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Michael’s Catholic Church (Michigan), ID-Nr. 72001638
 St. Michael’s Catholic Church (Nebraska), ID-Nr. 90001766
 St. Michael’s Catholic Church (Tennessee), ID-Nr. 73001817
 St. Michael’s Catholic Church (Texas), ID-Nr. 88001971